Cantharellus (dier), een geslacht van neteldieren
 Cantharellus (schimmel), een geslacht van paddenstoel